Clubul Sportiv al Armatei Steaua București – polisportiva rumena
 Clubul Sportiv al Armatei Steaua București – sezione di pallacanestro della polisportiva rumena
 Clubul Sportiv al Armatei Steaua București – sezione di pallamano della polisportiva rumena
 Clubul Sportiv al Armatei Steaua București – sezione di pallanuoto della polisportiva rumena
 Clubul Sportiv al Armatei Steaua București – sezione di pallavolo maschile della polisportiva rumena